Бекю́ () — фамилия северофранцузского происхождения. Известные носители:

 Жанна Бекю, графиня Дюбарри (1743—1793) — официальная фаворитка короля Людовика XV;
 Огюст Людовик Бекю (1771—1824) — польский врач-гигиенист, профессор Виленского университета.